Pearl River – rzeka w USA, w stanach Missisipi i Luizjana
Miejscowości w USA:
 Pearl River – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii St. Tammany
 Pearl River – jednostka osadnicza w stanie Missisipi, w hrabstwie Neshoba
 Pearl River – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rockland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pearl River (ang. Pearl River County) – w stanie Missisipi